Vulcan eller vulkan kan syfta på

 Vulcanus – eldens och smideskonstens gud i romersk mytologi
 Vulcan (Star Trek) – en planet i sf-serien Star Trek och humanoider från planeten
 Vulcan (tändsticksfabrik) – en tändsticksfabrik i Tidaholm
 Mekaniska verkstaden Vulcan - en mekanisk verkstad i Norrköping
 Vulcan Ab – ett tidigare varvsföretag i Åbo
 M61 Vulcan – en amerikansk automatkanon
 Vulkanologi – studiet av vulkaner, lava, magma och relaterade geologiska fenomen
 Vulkan – en öppning i jordskorpan, där het magma (smälta bergarter) tränger upp från jordens inre
 Vulkan (API) - en grafisk API
 Vulkan (webbplats) – en svensk webbplats grundad 2007 där användare kan ladda upp, trycka och sälja böcker
 Vulkanisering – en process för bearbetning och ihopfogning av gummi
 Vulkanerna – supporterklubb för Degerfors IF
 Vulkankanin – en art av familjen harar

Astronomi
 Vulcanasteroiderna – hypotetiska asteroider
 Vulkan (planet) – hypotetisk planet

Transport
 Kawasaki Vulcan – Kawasakis serie av glidar-/custommotorcyklar som började tillverkas 1987
 Avro Vulcan – brittiskt kärnvapenbestyckat långdistansbombflygplan aktivt under kalla kriget
 Vulcan (raket) - rymdraket

Geografi

Kanada 

 Vulcan (ort i Kanada), Alberta,

USA 
 Vulcan, Michigan – en ort 

Robotskapade Kanadaförgreningar